Jméno a příjmení Jiří Kubeš má více nositelů:

 doc. Mgr. Jiří Kubeš Ph.D. (*1975) – je český historik
 Jiří Kubeš (atlet) (*1995) – je český atlet
 MUDr. Jiří Kubeš (lékař) Ph.D. (*1971) – je český radiolog a onkolog
 Jiří Kubeš (malíř) (1912–???) – byl československý malíř a pedagog
 Jiří Kubeš (motocyklový závodník) – československý motocyklový závodník